Sharon Center ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Sharon Center (Iowa), im Johnson County
 Sharon Center (New York)
 Sharon Center (Ohio)
 Sharon Center (Pennsylvania)